Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2011 () прошёл с 15 по 20 февраля 2011 года на «Тайбэй Арене» (Китайская Республика). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2010 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев (ИСУ), могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

В сезоне 2010—2011 на чемпионатах ИСУ был введён предварительный (квалификационный) раунд. Но из-за небольшого числа участников на чемпионате четырёх континентов 2011, предварительный раунд было решено не проводить.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 

2011 год в фигурном катании
Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Соревнования по фигурному катанию на Тайване
Фигурное катание
Фигурное катание